Omphalotus est un genre cosmopolite de champignons basidiomycètes, de la famille des omphalotacées, créé par le mycologue suisse Victor Fayod en 1889. Il regroupe des espèces jadis classées dans les pleurotes, les clitocybes, les armillaires, les Lampteromyces ...

Caractéristiques du genre 
Les Omphalotus sont des champignons lignicoles et plus ou moins cespiteux (venant surtout sur les troncs des arbres morts, les souches et les branches de feuillus), charnus, de grande taille, de couleur souvent vive (safran, jaune orangé) ou brun rougeâtre à brun datte, l'une montrant même des tons olive à verdâtre. 

Le genre Omphalotus a d'abord été rattaché à la famille des Pleurotaceae, puis des Marasmiaceae, et enfin aux Omphalotaceae. 

Ses espèces sont toutes toxiques. Certaines sont remarquables par la bioluminescence de la face fertile sous le chapeau (lames). Elle semble due à un composé fluorescent vert, la riboflavine ou lampteroflavine.

Une colonie de Tsukiyo-také (ツキヨタケ, 月夜茸 = « champignon clair de lune »)  sur un tronc d'arbre la nuit est une vision féerique. Après adaptation de quelques minutes à l'obscurité, il est possible de lire les titres d'un journal avec la luminescence fournie par un seul exemplaire disposé à  de distance.

Étymologie 
L'ancien nom de genre Lampteromyces est une combinaison des mots grecs classiques Lampteros (Λαπτερος: lampe) et Myces (μύκης: champignon). 

Leur nouveau nom Omphalotus est également une combinaison latine de deux mots tirés du grec : omphalos (ύςμφαλύς) signifiant « nombril », et οὖς / ôtos Tus (τύς：« oreille »), bien que des espèces ombiliquées se trouvent également dans nombre de genres, dont précisément les Clitocybes et les Pleurotes dont Fayod voulait les séparer.

Bioluminescence 
Plusieurs espèces émettent une faible bioluminescence, détectable dans l'obscurité, notamment Omphalotus japonicus ou Omphalotus nidiformis, par exemple.

Phylogénie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Mycologie
 Bioluminescence

Liens externes 
 
 

Genre de champignons (nom scientifique)
Omphalotaceae